Lemonia dumeti är en fjärilsart som beskrevs av Carl von Linné 1767. Lemonia dumeti ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
dumeti